Leopoldseder ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Leopoldseder (1940–2021), österreichischer Rundfunk- und Fernsehjournalist sowie -intendant
 Norbert Leopoldseder (* 1949), deutscher Fußballspieler